Het Europees kampioenschap voetbal mannen onder 18 werd gehouden in 1995 in Griekenland. Er werd gespeeld vanaf 15 tot en met 22 juli 1995. Het toernooi werd voor de eerste gewonnen door Spanje. In de finale werd Italië met 4–1 verslagen. Griekenland werd derde.

Gekwalificeerde landen

Groepsfase 
In de kwalificatieronden was er nog sprake van het Tweepuntensysteem, maar vanaf de groepsfase werd gespeeld volgens het Driepuntensysteem.

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Troostfinale

Finale

Externe links 
 RSSSF, alle uitslagen van de kwalificatieronden en details van het hoofdtoernooi
 Details van dit toernooi op de site van de UEFA

Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal in 1995
Voetbal in Griekenland
Voetbal